Cesare Pirisi – politico e giornalista italiano
 Giuseppe Matteo Pirisi – politico italiano
 Salvatore Pirisi – pittore italiano